Gorontalo (provincie); een provincie in Indonesië, gelegen in het noorden van het eiland Celebes
Gorontalo (stad); de hoofdstad van bovengenoemde provincie
Gorontalo (regentschap); een regentschap (kabupaten) in dezelfde provincie
Gorontalo (taal); een op Celebes gesproken Austronesische taal